Lançon est un nom commun et un nom propre français qui peut faire référence à :

Nom commun 
 Lançon, nom donné à plusieurs espèces de petits poissons marins capables de s'enfouir dans le sable ;

Patronyme 

 Auguste André Lançon (1836-1887), peintre, graveur et sculpteur français ;
 Philippe Lançon (1963-), journaliste et chroniqueur français ;
 Bertrand Lançon (1952-), historien et romancier français.

Toponyme 

 Lançon, commune française du département des Ardennes ;
 Lançon, commune française du département des Hautes-Pyrénées ;
 Lançon-Provence, commune française du département des Bouches-du-Rhône.

Patronyme français
Toponymie française
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France